Charlotte von Sachsen-Coburg-Saalfeld ist der Name folgender Personen:
* Charlotte Sophie von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1731–1810), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und Erbprinzessin zu Mecklenburg
 Charlotte Wilhelmine von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1685–1767), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und Gräfin von Hanau-Münzenberg
 Charlotte Augusta von Wales (1796–1817), britische Prinzessin aus dem Haus Hannover und durch Heirat Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Charlotte von Belgien (1840–1927), belgische Prinzessin aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha
 Charlotte Johanna von Waldeck-Wildungen (1664–1699), Prinzessin von Waldeck-Wildungen und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld